PPT hace referencia a varios artículos:

Derecho
 Pliego de Prescripciones Técnicas o pliego de condiciones, documento de carácter contractual.

Informática
 .ppt (1987-), formato de archivo de presentación utilizado por Microsoft PowerPoint. Suele también utilizarse como abreviación del programa en sí.

Partidos políticos
 Patria Para Todos (1997-), de Venezuela.
 Partido del Pueblo Trabajador (2010-), de Puerto Rico.

Periodismo en Argentina
 Periodismo para todos (2012-), programa periodístico.
 Pensado Para Televisión (1999-), productora de televisión.

Otros
 Pádel Pro Tour (2005-), circuito profesional de torneos de pádel.
 Código IATA del Aeropuerto Internacional Faa'a, en la Polinesia.

Siglas